Dans une galaxie près de chez vous peut faire référence à :

Dans une galaxie près de chez vous (1998-2001), une série télévisée québécoise
Dans une galaxie près de chez vous (2004), un film tiré de la série télévisée
Dans une galaxie près de chez vous 2 (2008), une suite du premier film.

Dans une galaxie près de chez vous